Life Goes On est le titre :

Cinéma 
 Le titre original de la série télévisée Corky, un adolescent pas comme les autres ;
 Life Goes On, un film américain réalisé par Jack Raymond en 1932.

Musique 
 Life Goes On, une chanson de 2Pac présente sur l'album All Eyez on Me ;
  une chanson de LeAnn Rimes ;
 , un album de Donell Jones ;
 , un album de Sash! ;
 Life Goes On, le deuxième album du groupe Fire at Will ;
 Life Goes On (2020), un album de Carla Bley.

Divers 
 Life Goes On, un jeu vidéo sorti en 2014.